Дергуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Дергуново — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Дергуново — деревня в Селижаровском районе Тверской области.